Sundström är ett vanligt svenskt efternamn. sundström förekom som soldatnamn. Den 31 december 2012 var det 8658 personer i Sverige med detta namn, vilket ger namnet plats nummer 95 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Sundström

A
 Alexander Sundström (född 1987), ishockeyspelare
 Anders Sundström (1832–1897), politiker
 Anders Sundström (född 1952), politiker, socialdemokrat
 Ann Sundström (född 1957), friidrottare, medeldistanslöpare
 Anna Sundström (1785–1871), kemist
 Anna Sundström (socialdemokrat) (född 1977), politisk tjänsteman

B
 Bengt Sundström (1938–1994), låtskrivare och skivbolagsdirektör
 Bert Sundström (född 1959), journalist
 Bo Sundström (född 1961), sångare i Bo Kaspers orkester

C
 Cay Sundström (1902–1959), finländsk politiker, socialist, diplomat
 Carl Rudolf Sundström (1841–1889), svensk ornitolog

E
 Einar Sundström (1885–1968), musikforskare
 Elon Sundström (född 1932), ishockeyspelare
 Eric Sundström (född 1974), journalist och politiker, socialdemokrat
 Erland Sundström (1908–1988), redaktör och pastor i Svenska Missionsförbundet
 Ernst Sundström (1904–1948), ingenjör, ämbetsman och politiker

F
 Fanny Sundström (1883–1944), åländsk lärare och politiker
 Frank Sundström (1912–1993), skådespelare och teaterchef
 Fredrik Sundström (1886–1947), järnbruksarbetare och politiker, socialdemokrat

G
 Gudrun Sundström (1916–2003), politiker, socialdemokrat
 Gun-Britt Sundström (född 1945), författare
 Gustav Sundström (född 1991), basketspelare

H
 Hans Sundström (1845–1909), grosshandlare
 Hans Fredrik Sundström (1845–1909), grosshandlare
 Harriet Sundström (1872–1961), konstnär
 Henrik Sundström (född 1964), tennisspelare
 Henrik Sundström (politiker) (född 1973), kommunalråd i Uddevalla, moderat
 Henrik Johan Sundström (1838–1901), vicekonsul och politiker
 Holger Sundström (född 1925), seglare
 Håkan Sundström (1922–2006), målare och tecknare

I
 Inga Sundström (1919–2007), sångerska, sopran
 Ingela Gardner Sundström (född 1943), politiker, moderat

J
 Jan Sundström (född 1971) , frågesportsentusiast
 Jens Sundström (född 1970), politiker, folkpartist
 Jeja Sundström (född 1943), sångerska
 Joakim Sundström (född 1965), ljudsättare
 Johan Sundström (född 1992), ishockeyspelare 
 Johan Sundström (orgelbyggare) (1749–1813)
 Johan Rudolf Sundström (1874–1954), lantbrukare, författare och politiker
 Josefine Sundström (född 1976), programledare och sångerska

K
 Kajsa Sundström (1928–2020), läkare
 Karl Sundström (1849–1924), kyrkoherde
 Kurt-Olof Sundström (1924–1993), skådespelare

L
 Lena Sundström (född 1972), journalist
 Lilly Sundström (1849–1943), journalist
 Linus Sundström (född 1990), speedwayförare
 Liselotte Sundström (född 1955), finländsk zoolog, professor

M
 Magnus Sundström (1861–1909), folkskollärare och politiker, liberal
 Mary Sundström-Cedercrantz (1915–1991), konstnär

N
 Niklas Sundström (född 1975), ishockeyspelare

O
 Oscar Sundström (1826–1889), politiker
 Olof Sundström (1899–1962), finsk-svensk konsthistoriker
 Olof Sundström (född 1980), äventyrare, höghöjdsklättrare, långseglare

P
 Patrik Sundström (född 1961), ishockeyspelare
 Peter Sundström (född 1961), ishockeyspelare
 Pär Sundström (född 1981), basist

R
 Richard Sundström (1869–1919), missionär, lingvist och etnograf
 Rickard Sundström (född 1976), kompositör och lovsångsledare

S
 Stefan Sundström (född 1960), sångare och musiker
 Sten-Ove Sundström (född 1942), politiker, socialdemokrat

T
 Thomas Sundström (född 1958), teaterchef, muiskalförfattare, skådespelare och teaterlärare
 Thorsten Sundström (1910–2000), politiker, socialdemokrat, borgarråd i Stockholm

W
 Walter Sundström, (1890–1971), folkskollärare och politiker, socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn